M242 Bushmaster — гармата калібру 25 мм
 Mk44 Bushmaster II — ланцюгова гармата калібру 30 мм виробництва Alliant Techsystems
 Bushmaster ACR — комплекс стрілецької зброї американської розробки.
 Bushmaster PMV — австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер.